Kikkas est un patronyme estonien pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1984), gymnaste olympique estonienne
 (1892-1944), haltérophile estonien
 (né en 1983), photographe estonien
 (né en 1996), joueur estonien de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme estonien